4-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 140 километров состоялась 8 сентября 1935 года. Победу второй год подряд одержал французский велогонщик Антонин Манье.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1935 на FirstCycling
 
 
 

1935 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1935 году
Сентябрь 1935 года